Prickspett (Campethera cailliautii) är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Prickspett delas vanligen in i tre underarter med följande utbredning:
 C. c. nyansae – sydvästra Etiopien, sydvästra Kenya och nordvästra Tanzania till östra Demokratiska republiken Kongo, nordöstra Angola och norra Zambia
 C. c. cailliautii – södra Somalia till nordöstra Tanzania 
 C. c. loveridgei – centrala Tanzania till Moçambique

Vissa inkluderar även taxonet permista, men det förs numera oftast till Campethera maculosa.

Namn 
Observera att prickspetten tidigare kallades grönryggig hackspett. Detta namn har förts över till Campethera maculosa i och med att taxonet permista flyttats dit.

Status 
Arten har ett stort utbredningsområde och beståndet anses vara stabilt. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar den därför som livskraftig (LC).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Hackspettar
Fåglar i etiopiska regionen